

Кладенці () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Петрич.
 Кладенці () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Тервел.